Ackerkraut steht als Trivialname für folgende Pflanzenarten:
 Breitwegerich
 Gemeiner Odermennig